Hysteriales är en ordning av svampar. Hysteriales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysteriales